Frătești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Frătești (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu

 Frătești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Frătești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj